Tavares může být:

příjmení
 Carlos Tavares (* 1958) – portugalský podnikatel, 
 John Tavares (* 1990) – kanadský lední hokejista
 Mickaël Tavares (* 1982) – francouzsko-senegalský fotbalista
 Miguel Sousa Tavares (* 1952) – portugalský novinář a spisovatel
 Nuno Tavares (* 2000) – portugalský fotbalista
 Rafael Tavares (* 2000) – brazilský fotbalista

geografie
 Rio Tavares – brazilská řeka
 Tavares (Florida) – americké město

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno